Os Devassos é um filme brasileiro de 1971, gênero drama, dirigido por Carlos Alberto de Souza Barros.

Enredo
Um professor universitário em conflito com um mundo agressivo e com o desespero de uma mulher que se envolve com ele.

Elenco
Jardel Filho
Darlene Glória
Francisco Di Franco
Jorge Dória
Milton Moraes
Ana Maria Magalhães
Fábio Sabag
Ana Maria Miranda
Wilson Grey
Mário Petraglia
Carlos Alberto de Souza Barros
Hélio Fernando
Armando Riggo
Sérgio Malta
Sindoval Aguiar
Raquel Di Biasi

Filmes de drama do Brasil
Filmes do Brasil de 1971
Filmes em língua portuguesa
Filmes dirigidos por Carlos Alberto de Souza Barros